TWG steht für:
 Technisch-Wissenschaftliches Gymnasium
 Thermometerwerk Geraberg, siehe Geratherm
 Turn- und Wassersportverein Göttingen
 Air-taxi europe (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

twg steht für:
 Tereweng (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Blagar, Papuasprache auf Tereweng, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung